Danny Cohen (informaticus) (1937-2019), Israëlische computerwetenschapper en internetpionier
Danny Cohen (filmmaker) (1963), Britse filmmaker
Danny Cohen (omroepbestuurder) (1974), Britse omroepbestuurder
Danny Cohen (musicus)